Бикто́во () — село Агрызского района Республики Татарстан. Входит в состав Кудашевского сельского поселения.

Этимология 
Топоним произошёл от татарского слова «биек» (высокий) и оронимического термина «тау» (гора).

История 
Основание села Биктово (первоначально было известно под названием Юр, также было известно под названиями Ушкашур, Ишкашур, Искашур, Пихтово) произошло в 1605 году.

В сословном отношении, вплоть до 1860-х годов жители села числились помещичьими крестьянами. Их основными занятиями в то время были земледелие и коневодство, кустарные промыслы, работа на Ижевском оружейном заводе.

По сведениям из первоисточников, в 1869 году в селе действовало медресе (с 1831 года), в 1887 году — мечеть и мектеб.

В «Списке населённых мест Российской империи», изданном в 1876 году, населённый пункт упомянут как владельческая деревня Пихтово 1-е 2-го стана Елабужского уезда Вятской губернии, при речке Искашуре, расположенная в 90 вёрстах от уездного города Елабуга, и казённая деревня Пихтово 2-е того же стана. В первой деревне насчитывалось 58 дворов и проживало 310 человек (154 мужчины и 156 женщин), имелись мечеть, почтовая станция и мельница; вторая деревня состояла из 3 дворов с 13 жителями (6 мужчин, 7 женщин).

В 1885 году в селе была открыта русско-татарская школа.

В 1887 году в деревне Биктово Биктовского сельского общества Терсинской волости Елабужского уезда Вятской губернии проживало 593 человека (300 мужчин, 293 женщины) бывших помещичьих крестьян из татар в 105 дворах. Земельный надел составлял 508 десятин (включая 14,2 десятины усадебной земли), у жителей имелось 178 лошадей, 129 коров и 486 единиц мелкого скота (овец, свиней и коз). 121 человек занимался местными промыслами (в том числе 48 лопатников), 38 — отхожими (включая 13 торговцев лошадьми). Имелись татарское и русское училища, мечеть; было 0 грамотных и 9 учащихся.

По переписи 1897 года в деревне проживало 703 жителя (353 мужчины, 350 женщин), из них 701 магометанин.

В 1905 году в деревне Ильинской волости Елабужского уезда проживало 763 жителя (378 мужчин, 385 женщин) в 117 дворах.

По сведениям из первоисточников, в 1917 году в селе действовала школа I ступени.

С 1929 года в селе работали коллективные сельскохозяйственные предприятия.

До 1919 года село относилось к Елабужскому уезду Вятской, с 1919 года – Казанской, с 1920 года – Вятской губерний. С 1921 года в составе Елабужского, Агрызского, с 1924 — Елабужского кантона, с 1927 года — в составе Агрызского района (в 1948 году — единственный населённый пункт Биктовского сельсовета, с 1 февраля 1963 года по 4 марта 1964 года — в Елабужском сельском районе).

Географическое положение 
Село расположено в восточном Предкамье, в 6,5 км к северо-востоку от центра поселения, сёла Кудашево, на речке Мувижа, недалеко от границы с Малопургинским районом Удмуртии. Расстояние до города Агрыз составляет по автодорогам 19,5 км на север. Имеется остановочный пункт 20 км Горьковской железной дороги.

Часовой пояс

Демография 
В 2010 году в селе проживал 191 человек (86 мужчин, 105 женщин).

 Национальный состав

Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения татары составили 86 %.

По данным переписей населения, в селе проживают татары.

Экономика 
Жители занимаются полеводством, скотоводством, работают преимущественно в ООО «Агрофирма Ак Барс-Агрыз».

Инфраструктура 
Имеются фельдшерско-акушерский пункт, сельский клуб, библиотека, почтовое отделение, начальная школа, магазин. В 1999 году село было газифицировано, в 2006 году асфальтирована дорога. Действует молочно-товарная ферма, неподалёку находится кладбище. Есть мечеть.

Достопримечательности 
В селе сохранился мост XVIII века.

Улицы 
В селе четыре улицы — Колхозная, Мирная, Новая и Сайдашева.

Известные уроженцы 
 Курбангалиев, Мухитдин Хафизитдинович (1873—1941) — татарский филолог и педагог, профессор (1930), Герой Труда (1928).

 С. М. Курбангалеев (1901–2001) — хирург, профессор, доктор медицинских наук, первый директор Казанского медицинского института (в 1930–1931 годах), народный комиссар здравоохранения ТАССР (в 1931–1934 годах).

Примечания

Литература 
 Биктово//

Ссылки 
 

 

Населённые пункты Агрызского района